Wasted Talent («Загубленный талант») — двадцатая серия второго сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 25 июля 2000 года на канале FOX. В России премьерный показ состоялся 25 июля 2002 года на канале Рен-ТВ.

Сюжет 
Лоис безуспешно подыскивает себе ученика-пианиста, который сможет победить ученика её соперницы, Алексис Рэдклифф, на музыкальном соревновании.

Тем временем Питер выпивает больше, чем обычно, своего любимого пива Pawtucket Patriot в надежде найти «серебряный свиток» и находит-таки его, выигрывая экскурсию на пивоваренный завод. Также серебряный свиток находит Джо Суонсон. С собой на экскурсию Питер берёт Брайана. Однако лестницы завода не приспособлены для инвалидов, поэтому Джо выгоняют с мероприятия. Питер с Брайаном отделяются от экскурсии, чтобы попробовать редкого пива, несмотря на предупреждения Пэта. Когда Пэтриот находит их в «запретном цеху», то прогоняет их из пивоварни.

Злой на Потакета, Питер пытается привлечь внимание Лоис своей игрой на пианино, показывая недюжинное мастерство в этом деле, находясь «под градусом». Лоис решается взять Питера к себе в ученики и выставить его на соревнование, хотя всё, что может исполнять на инструменте её муж — это музыкальные темы из фильмов и телевизионных программ.

На соревновании Питер «перебирает» и даже не может узнать пианино и только с помощью Лоис находит его и играет. Питер и Лоис занимают первое место, но Лоис переживает за здоровье мужа и за то, что она сгубила алкоголем слишком много его нервных клеток ради победы на конкурсе. Питер успокаивает свою жену, что все его нейроны в порядке, однако в глубине мозга Питера мы видим всего лишь одну-единственную уцелевшую клетку, которая к тому же разбила свои очки.

Создание 
Авторы сценария: Майк Баркер, Мэтт Уэйцман, Дейв Коллард и Кен Гойн.

Режиссёр: Берт Ринг.

Приглашённые знаменитости: Карлос Алазраки (в роли Чича Марина), Майкл МакКин (в роли Потакета «Пэта» Пэтриота) и Адам Кэролла (в роли Смерти).

Ссылки на культурные явления 
 «Убийца» Пэта — актёр Чич Марин.
 Песня, которую исполняет Потакет Пэт в «пивной комнате», — пародия на песню «Чистое воображение», которую поёт Вилли Вонка (Джин Уайлдер) в фильме «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика» (1971). Ложь Тома Таккера о последнем серебряном свитке — пародия на Русского (Парагвайца) из того же фильма, который лгал, что нашёл последний «Золотой билет». Один из тех, кто нашел свиток — Чарли Бакет (из того же фильма) и его дедушка.
 Во время соревнования Мэри Тайлер Мур подкидывает вверх свою шляпку, что пародирует вступление к комедийному сериалу «Шоу Мэри Тайлер Мур» (1970 — 1977). В это время Питер исполняет музыкальную тему вступления этого сериала.
 Во врезке показывается Барбра Стрейзанд.
 Финальная сцена с одинокой клеткой мозга Питера — пародия на эпизод «Наконец-то достаточно времени» (1959) сериала «Сумеречная зона».
 Финальные титры идут под песню «The Lonely Man» Джо Хэрнелла (пародия на сериал «Невероятный Халк» (1977 — 1982)). Там же можно увидеть Стьюи, голосующего на шоссе, как Дэвид Баннер из комиксов о Халке (1962).
 Питер играет в «Пьяной устрице» заглавную тему из сериала «Секретные материалы».

 Джо Суонсон не может попасть на пивоварню, так как завод не выполнил американский закон 1990 года «Об инвалидах», предписывающий иметь скаты для инвалидных колясок во всех учреждениях страны.

Ссылки 
  
 http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/2/20/

Серии «Гриффинов»